Roger Aa Djupvik (ur. 23 marca 1981 r. w Gloppen) – norweski biegacz narciarski, zawodnik klubu Hyen IL.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Roger Aa Djupvik pojawił się w styczniu 2000 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie zdobył brązowy medal w sztafecie oraz zajął 14. miejsce w biegu na 30 km techniką klasyczną. Rok później, na Mistrzostwach Świata Juniorów w Karpaczu był szósty w biegu na 10 km stylem klasycznym i ponownie trzeci w sztafecie.

W Pucharze Świata zadebiutował 16 marca 2002 roku w Oslo, zajmując 69. miejsce na dystansie 50 km techniką dowolną. Pierwsze punkty zdobył jednak dopiero 13 grudnia 2006 roku w Cogne, gdzie był siódmy w biegu na 15 km stylem klasycznym. W klasyfikacji generalnej sezonu 2006/2007 zajął ostatecznie 60. miejsce. Jak dotąd Djupvik nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata, ale 7 marca 2010 roku wraz z kolegami zwyciężył w sztafecie w Lahti. W 2011 roku startował w piątej edycji Tour de Ski, kończąc rywalizację na 19. pozycji.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2006/2007: 60.
 sezon 2008/2009: 107.
 sezon 2009/2010: 91.
 sezon 2010/2011: 64.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Miejsca na podium 
Jak dotąd Djupvik nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: 111.
 sezon 2010/2011: 83.
 sezon 2011/2012: 25.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1981